Ceratocystis är ett släkte av svampar. Enligt Catalogue of Life ingår Ceratocystis i familjen Ceratocystidaceae, ordningen Microascales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Microascales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ceratocystis